Кердик (; умер в 534) — король Уэссекса (519—534).

Биография

Происхождение 
Большинство учёных считают имя Кердик скорее бриттским, нежели германским, и происходящим от бриттского имени Каратикос. Это может указывать на то, что Кердик был обычным бриттом и что его династия англонизировалась с течением времени. Это мнение подтверждается потенциально негерманскими именами некоторых из его потомков, включая Кэвлина, Кеаду и Кэдваллу.

Отец Кердика Элеса был идентифицирован некоторыми учеными с романо-британским «начальником региона» Эласием, встреченным епископом Германом Осерским.

Дж. Н. Л. Мирес отметил, что когда Кердик и Кинрик впервые появляются в англосаксонской хронике в 495 году они описываются как элдормены, которые в тот момент времени были довольно младшим рангом. Мирес замечает, что,

Таким образом, необычно найти, то кем он обозначается здесь, чтобы описать лидеров, которые являются независимой группой захватчиков, чье происхождение и авторитет никак не определены. Это очень похоже на то, что Кердик и его люди обязаны своим таким статусом, уже занимаясь административными делами римской власти в этой части саксонского берега.

Кроме того, это происходит только до 519 года, что Кердик и Кинрик записаны как «начинающие правление», что говорит о том, что они перестали быть зависимыми вассалами или элдорменами и стали самостоятельными властителями сами по себе.

Подводя итог, Мирес полагает, что,

Таким образом, возможно … подумать о Кердике, как о главе частично британской благородной семьи с обширными территориальными интересами в западной части саксонского берега. Таким образом, он вполне мог быть доверен в последние дни римской или суб-римской власти для её защиты. Тогда он был бы тем, что в более поздней англосаксонской терминологии можно было бы назвать элдорменом. … Если бы такая доминирующая личность, как Кердик, уже разработал взаимоотношения по крови с существующими саксонскими и ютскими поселенцами на этом конце Саксонского берега, то вполне можно было бы искушиться на то, как только эффективная римская власть исчезла, чтобы пойти дальше, возможно, взять все дела в свои руки, и после устранения каких-либо выживших карманов сопротивления с соревнующимися британскими вождями, такими как таинственный Натанлеод из летописей за 508 год, он мог бы «начать править», не признавая в будущем какого-либо авторитета над собой.

Имя Кердик давно признано бритским именем Кередиг. Джон Рис отметил, что это имя произошло от смешанного брака с кельтами (Cy. 21 (1908) p.32 n.1). Он также
Заметил, что отец Кердика, Элеса, имел имя, удивительно похожее на валлийское имя, Элисед (Cy. 21 (1908) p.55 n.1). Подразумевается, что Кердик и его отец, по крайней мере, родились в Британии, а история, изложенная в Англосаксонской хронике, о вторжении Кердика, является апокрифической. Стоит также отметить, что Кинрик, имя сына Кердика, соответствует валлийскому «Кинуриг», а имя более позднего правителя, Кэдваллы, отчетливо валлийское. А.Уэйд-Эванс уверенно заявил, что Кердик был валлийцем, и что Гевиссеи связаны с Глостером (WCO Ch.14). Позже, однако, он предположил, что, поскольку Гевис(якобы предок по мужской саксонской линии), как считалось, происходит от Белдега, сына Одина, который также был предком Иды, короля Берниции, Гевисеи прибыли из того же района в район Глостер-Уилтшир. Было высказано предположение о том, что «Geuissae» — это искаженное от более раннего «Gleuissae», полученное с латинского «Gleuenses», «жителей Глостера».

Дэвид Хьюз также считает, что Кердик скорее всего был кельтом, и в качестве его происхождения, связывает термин Гевиссеи, с Гвентом, а его самого с Кередиком ап Элиседом, чей отец был изгнан своим двоюродным братом Гливисом. Родословная Кердика, от мифических Гэвиса, Белдега и прочих, как это приведено в «англосаксонской хронике», скорее всего являлось поздним изобретением, возможно по заказу одного из его потомков, Инэ или Альфредом, чтобы сделать Кердика «саксоном» ради политической корректности, согласно политическому климату того времени.

Король Уэссекса 
Согласно «Англосаксонской хронике», в 495 году в Британию на пяти кораблях приплыли саксы под предводительством Кердика и его сына Кинрика. Они разбили бриттов при Кердикесоре и обосновались на юге острова.

В 508 году Кердик одержал победу над королём бриттов по имени Натанлеод близ его города, который стал с тех пор называться Кердикесфорд (современный Чарфорд). В этом сражении погибло пять тысяч бриттов.

В 514 году на помощь Кердику прибыли племянники Витгар и Стуф. В 519 году саксы одержали ещё одну победу над бриттами при Кердикесфорде и укрепились на юге Британии. Этот год считается датой основания королевства Западных саксов, или Уэссекса.

Кердик и Кинрик и дальше продолжали успешно воевать с бриттами. В 527 году они одержали победу при Кердикесли, а в 530 году захватили остров Уайт.

Первый король Уэссекса Кердик считается основателем Уэссекской династии (дома Кердика).

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов
 
 
 Bartrum Peter C. A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D.1000. National Library of Wales, 1993. p.138.

Ссылки 
 Генеалогическое древо королей Уэссекса
 
 ШЭРОН ТЁРНЕР. История англо-саксов, КН. III, ГЛ. II. «Кердик вторгается в Южную часть Острова и основывает Королевство Уэссекс. — Борьба его наследников с бриттами» на сайте «БРИТАНИЯ (400—1066 РХ»

Уэссекская династия
Короли Уэссекса VI века